Czar steht für:
 Czar (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

 Czar (Band), englische Progressive-Rock-Band 1970

 Czar (Schiff, 1912), ein 1912 in Dienst gestelltes russisches Passagierschiff
 Czar (Schiff, 1991), ein Forschungsschiff
 Czar, eine Sorte der Halbzwetsche, auch 'Zarpflaume' genannt

Siehe auch:
 Csar (Begriffsklärung)
 Tshar-Tradition, eine Schule des tibetischen Buddhismus
 Zar, höchster Herrschertitel in Bulgarien, Serbien und Russland
 ZAR (Begriffsklärung)